Альваресзаври́ды () — семейство небольших оперённых динозавров, живших во времена позднемеловой эпохи ( назад). Изначально альваресзавриды считались ранними птицами (важные признаки птиц у альваресзаврид — оперение и теплокровность), но сейчас бо́льшая часть учёных считают их примитивными манирапторами. Есть и третья версия, что это близкие родственники орнитомимозавров.

Семейство названо по типовому роду Alvarezsaurus, который в свою очередь назван в честь историка .

Описание 

Длина тела альваресзаврид варьировалась от 50 сантиметров до 2 метров, хотя некоторые представители могли быть крупнее, в том числе европейский род Heptasteornis, длина которых могла достигать 2,5 метров. Помимо Европы, окаменелости, приписываемые альваресзавридам, также были обнаружены в Северной и Южной Америке, а также Азии.

Перья 
По крайней мере у одного экземпляра альваресзаврид вида Shuvuuia deserti сохранились похожие на пух, перистые покровные структуры. В 1999 году Мэри Швейцер с коллегами подвергли эти филаменты микроскопическим, морфологическим, масс-спектрометрическим и иммуногистохимическим исследованиям и обнаружили, что они состоят из бета-кератина, который является основным белком в перьях.

Систематика

Внешняя систематика

Филогения 
Кладограмма представлена по работе Agnolin и коллег 2012 года:

Классификация 
Систематики не пришли к единому мнению о составе и взаимоотношениях в группе, кроме одной позиции — все динозавры, похожие на альваресзавра, входят в кладу манирапторов. Часть из них включают семейство альваресзаврид в надсемейство Alvarezsauroidea и выделяют в нём 2 подсемейства: Parvicursorinae и Patagonykinae. Другого мнения придерживается сайт Paleobiology Database. Ниже представлен список таксонов до родов включительно, основанный на его данных на август :

Клада Манирапторы (Maniraptora)
 Надсемейство Alvarezsauroidea
 Подсемейство Parvicursorinae (или в семействе Alvarezsauridae)
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Триба Ceratonykini
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Триба Mononykini
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Семейство Alvarezsauridae (или в надсемействе Alvarezsauroidea)
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)
 Подсемейство Patagonykinae
 Род  (1 вид)
 Род  (1 вид)

Примечания

Ссылки 
 Многие динозавры — тероподы были травоядными.

 
†
Динозавры мелового периода